Непобедимый может означать:

Фамилия 
 Непобедимый, Сергей Павлович (1921—2014) — советский конструктор ракетного вооружения.

В культуре 
 Непобедимый (1964) — научно-фантастический роман Станислава Лема;
 Непобедимый (1973) — мультфильм (реж. — Р. Саакянц);
 Непобедимый (1977) — вариант перевода на русский язык названия стихотворения , сочинённого английским поэтом, издателем и критиком Уильямом Эрнестом Хенли в 1875 году;
 Непобедимый (1983) — фильм (реж. — Ю. Борецкий);
 Непобедимый (2001) — фильм (реж. — Вернер Херцог);
 Непобедимый (2001) — телефильм (реж. — Джефри Леви);
 Непобедимый (2003) — телефильм (реж. — Джон Легуизамо);
 Непобедимый (2008) — фильм (реж. — О. Погодин).
 Непобедимый (2015) — фильм (реж. — Т. Киселева).
 Непобедимый (2021) — супергеройский мультсериал.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Непобедимый — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Непобедимый — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Непобедимый — посёлок в Красногорском районе Брянской области.

См. также